Хебрејски се може односити на:

 Хебрејски језик
 Хебреји

Види још 
 Јеврејски